A Rádio Atlântida é uma estação de rádio brasileira com sede em Pelotas, RS. Faz parte da Rede Atlântida tem cobertura para mais de 21 municipios do Sul do estado do RS opera na frequência 95,3 MHz FM.

É transmitida através da sede do Grupo RBS em Pelotas, onde também funciona a RBS TV Pelotas.

Programação local
A emissora conta com um número expressivos de intervenções locais, dentre eles os seguintes programas e atrações:

CTRL+A: Transmitido para toda Zona Sul, o programa é um mix de informação, música e entretenimento, com bandas novas, brindes e interação com os ouvintes. Apresentação: Gil Azevedo, Filipe Seixas e Marcio Mello e Bruna Inveninato. Sábados, as 14h.

#Atlantida: Música e informações atualizadas da cidade, com dinâmica jovem e moderna. Diariamente, as 9h e 15h.

ATL Pop Rock: As melhores músicas e as informações de Pelotas e região, com dinâmica jovem e moderna. Diariamente, as 11h as 14h e as 17:30h.
ATL GreNal: Tudo sobre a dupla Grenal de Segunda a Sabado das 16:30 as 17:30

Inserções da unidade móvel, diariamente e sem horário pré-definido.

Ex-colaboradores
Gilberto Azevedo
Pollyana Guimarães
Mateus Ribeiro
Tita Silva
Eduardo Cecconi
Bruna Inveninato

Programas extintos
Atlântida Vibe
Território Atlântida
Barracão

Curiosidades
Durante vários anos a programação da Rede Atlântida na Zona Sul do Rio Grande do Sul era produzida pela unidade central em Pelotas, o que mudou há alguns anos, com a implantação de uma co-afiliada da rádio na cidade de Rio Grande. O único programa transmitido simultaneamente pelas duas praças foi o CTRL+A, com comunicadores de ambas as cidades.

Em 1º de junho de 2014, a Atlântida na Zona Sul do estado voltou a ser centrada em Pelotas, com a inauguração da Rádio Gaúcha Zona Sul, o que não implica perda de cobertura, uma vez que a frequência da Atlântida Pelotas cobre toda a área de cobertura rio-grandina (Rio Grande, Cassino e São José do Norte). Parte dos locutores e equipe técnica transferiram-se para a frequência 95.3. Outra parte integra a equipe da Gaúcha Zona Sul 102.1.

Ver também 
 Rede Atlântida
 Grupo RBS

Ligações externas 
 

Atlântida FM Zona Sul
Zona Sul